Dit is een lijst van planetoïden 45401-45500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (45401) - || 2000 AX140|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45402) - || 2000 AZ140|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45403) - || 2000 AL141|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45404) - || 2000 AP141|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45405) - || 2000 AY141|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45406) - || 2000 AG142|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45407) - || 2000 AJ142|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45408) - || 2000 AO142|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45409) - || 2000 AT143|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45410) - || 2000 AA144|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45411) - || 2000 AN144|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45412) - || 2000 AN147|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45413) - || 2000 AY147|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45414) - || 2000 AE149|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45415) - || 2000 AN149|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45416) - || 2000 AX151|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45417) - || 2000 AZ151|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45418) - || 2000 AV155|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45419) - || 2000 AV158|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45420) - || 2000 AG159|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45421) - || 2000 AL159|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45422) - || 2000 AG162|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45423) - || 2000 AR162|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45424) - || 2000 AY164|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45425) - || 2000 AY166|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45426) - || 2000 AZ166|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45427) - || 2000 AA167|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45428) - || 2000 AN167|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45429) - || 2000 AO169|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45430) - || 2000 AW169|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45431) - || 2000 AR170|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45432) - || 2000 AQ172|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45433) - || 2000 AA173|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45434) - || 2000 AX173|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45435) - || 2000 AF174|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45436) - || 2000 AD176|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45437) - || 2000 AF177|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45438) - || 2000 AJ177|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45439) - || 2000 AO177|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45440) - || 2000 AQ177|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45441) - || 2000 AX177|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45442) - || 2000 AK179|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45443) - || 2000 AR179|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45444) - || 2000 AD180|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45445) - || 2000 AR181|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45446) - || 2000 AX186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45447) - || 2000 AH188|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45448) - || 2000 AJ188|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45449) - || 2000 AQ188|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45450) - || 2000 AC191|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45451) - || 2000 AJ191|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45452) - || 2000 AZ191|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45453) - || 2000 AB193|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45454) - || 2000 AC193|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45455) - || 2000 AB195|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45456) - || 2000 AD195|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45457) - || 2000 AL195|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45458) - || 2000 AZ195|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45459) - || 2000 AM196|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45460) - || 2000 AS197|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45461) - || 2000 AW197|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45462) - || 2000 AZ197|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45463) - || 2000 AL198|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45464) - || 2000 AV198|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45465) - || 2000 AN200|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45466) - || 2000 AZ201|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45467) - || 2000 AK203|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45468) - || 2000 AL203|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45469) - || 2000 AY203|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45470) - || 2000 AZ203|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45471) - || 2000 AG204|| 13 januari 2000 || Kleť
|-
| (45472) - || 2000 AJ208|| 4 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (45473) - || 2000 AG212|| 5 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (45474) - || 2000 AW215|| 7 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (45475) - || 2000 AN216|| 8 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (45476) - || 2000 AU226|| 9 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (45477) - || 2000 AA227|| 9 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (45478) - || 2000 AS230|| 3 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (45479) - || 2000 AZ231|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45480) - || 2000 AH233|| 4 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (45481) - || 2000 AK233|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45482) - || 2000 AU233|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45483) - || 2000 AP235|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45484) - || 2000 AV235|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45485) - || 2000 AS236|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45486) - || 2000 AF237|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45487) - || 2000 AR237|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45488) - || 2000 AD238|| 6 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45489) - || 2000 AW239|| 6 januari 2000 || LONEOS
|-
| (45490) - || 2000 AV240|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (45491) - || 2000 AB241|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (45492) Slawomirbreiter || 2000 AD241|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (45493) - || 2000 AE241|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45494) - || 2000 AT242|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45495) - || 2000 AF243|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (45496) - || 2000 AO245|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45497) - || 2000 AB248|| 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45498) - || 2000 BH || 23 januari 2000 || Olathe
|-
| (45499) - || 2000 BV2 || 16 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (45500) Motegi || 2000 BN3|| 27 januari 2000 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten